Poritschtschja (ukrainisch ; russische Entsprechung Poretschje/Поречье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Poritschtschja (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Poritschtschja (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Poritschtschja (Wesselynowe)

 Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Krasnodon, siehe Poritschtschja (Krasnodon)

siehe auch:
 Porzecze